Hearts in Exile (film, 1915)
 Hearts in Exile (film, 1929)